Toczyska peut faire référence à :

Patronymie
 Stefania Toczyska (1943- ) est une mezzo-soprano polonaise de réputation internationale

Toponymie
 Toczyska, un village de la voïvodie de Lublin en Pologne